Mogson (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in der Region Transbaikalien (Russland):
 Mogson (Fluss), Nebenfluss des Tschikoi

 Mogson (Chilokski), Siedlung städtischen Typs im Chilokski rajon
 Mogson (Krasnotschikoiski), Dorf im Krasnotschikoiski rajon